Hegedűs Mihály (?) romániai magyar újságíró (Falvak Népe)
 Hegedűs Mihály (1942) orvos, szülész-nőgyógyász, országgyűlési képviselő (1998–2002)
 Hegedűs Mihály (1943–1999) vegyészmérnök